L'International Lawn Tennis Challenge 1927 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 22ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 25 nazioni: 21 nella zona europea e 4 nella zona americana.

La Francia ha battuto gli Stati Uniti, detentori del titolo, nel challenge round che si è disputato al Germantown Cricket Club di Philadelphia negli Stati Uniti dall'8 al 10 settembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1927
 1927